Вёжи:
 Вёжи — деревня в Костромском районе Костромской области, переселённая при создании Костромского водохранилища
 Вёжи — остров в Костромском водохранилище